Пісня Хоробрих — українська полкова бойова пісня, написана 6 грудня 2019 року лідером гурту «Широкий лан» — Святославом Бойком разом з бійцями 3-го полку ССО України.

«Пісня хоробрих» спочатку була присвячена конкретно 3-му окремому полку спеціального призначення України, але пізніше почала асоціюватись з силами ССО загалом.

Слова

Примітки

Українські пісні